Hayes pode se referir a:

Condado de Hayes, nos Estados Unidos
Hayes (Mosela), na França
Les Hayes, na França
Villa Hayes, no Paraguai
A.F.C Hayes, clube de futebol
Monte Hayes, elevação

Ver também

Desambiguações de topônimos

ja:HAYES